Příjmení Atwell nosí více významných osobností:

 Hayley Atwellová (* 1982) – anglicko-americká herečka
 Roy Atwell (1878–1962) – americký herec
 Winifred Atwellová (1914–1983) – trinidadská pianistka